Du sollst Vater und Mutter ehren steht für:
 Kurzform des Vierten Gebots der christlichen Zehn Gebote
 Du sollst Vater und Mutter ehren! oder Die Grafen von Uhlenhorst, Werk (1906) von Johannes Buse
 Du sollst Vater und Mutter ehren (1913), deutsches Stummfilmdrama
 Du sollst Vater und Mutter ehren – Doppelmord in Beverly Hills, Fernsehspielfilm (1994) von Paul Schneider (Regisseur)